Apêndice cecal —  órgão adjacente ao intestino em muitos mamíferos
 Apêndice (biologia) — extensão do corpo de um animal
 Apêndice articulado — as estruturas pares do corpo dos artrópodes
 Apêndice xifóide — extremidade do osso esterno

Desambiguação